Meano ima više značenja:
 Meano, Belluno
 Meano, Brescia
 Meano, Trento